Miejscowości w USA:
 Lowry – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
 Lowry – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Walworth
Osoby:
 Malcolm Lowry – angielski powieściopisarz i poeta
 Thomas Martin Lowry – angielski chemik